Но́вое По́ле () — деревня в Минском районе Минской области Белоруссии. Входит в состав Горанского сельсовета

География 
Расположена в крайней западной части района чуть восточнее пересечения трасс М6 и М14.
К северо-востоку от деревни находится бывший сельскохозяйственный производственно-складской комплекс.

История 
Впервые упоминается в XVI веке как фольварк Ново поле. В 1921—1939 годах здесь проходила граница с Польшей, а на месте деревни находился польский пограничный кордон. Затем до 1960 года здесь была граница Минской и Молодечненской областей
 . В деревне находится культурно-историческая достопримечательность: усадьба княжеского рода Друцких-Любецких. ..

Население

Примечания 

Населённые пункты Минского района